Закли́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Лужского муниципального района Ленинградской области России.

Административный центр — деревня Заклинье.

География 
Поселение расположено в юго-восточной части района.

По территории поселения проходят автодороги:
  (Павлово — Луга)
  (Новгород — Луга)
  (Заполье — Щепы)
  (Вычелобок — Онежицы)
  (Раковно — Вычелобок)
  (Турово — Нелаи)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 3 км.

История 
18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Лужский сельсовет с центром в деревне Заклинье, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Заклинскую волость.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 65-оз от 28 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Заклинское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Заклинской волости (без двух населённых пунктов, переданных в Лужское городское поселение) и 13 населённых пунктов бывшей Каменской волости.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Лужского района